Jonathan Lopez, Amerikaans zanger van de groep C-note
Jonathan Lopez (1969-), Amerikaans schrijver en kunsthistoricus
Jonathan López (1989-), Argentijns voetballer
Jonathan López (1986-), Frans wielrenner
Jonathan López (1988-), Guatemalees voetballer
Jonathan López Pérez (1981-), Spaans voetballer
Jonathan López Rodriguez (1987-), Spaans voetballer